Germânia Football Club foi uma clube de futebol fundado em agosto de 1910 no Rio de Janeiro.

História 
Foi fundado por dissidentes do Carioca Football Club, do bairro Jardim Botânico, situado onde hoje e a Rede Globo. Esses dissidentes eram, em sua maioria, funcionários da Fábrica de Tecidos Carioca. Entre os fundadores se destacam Brum de Lacerda, Cândido P. Rosa, C. Catulo, C. Silva, E. Calvert, João Ferreira, J. Calvert, J. Sant'Anna, J. Silva, Pedro de Oliveira e Sebastião Sant'Anna. As cores originais eram azul e preto, mudadas em 1912 para azul e branco.

O clube não era de origem alemã. Algumas escalações que só constam em maioria jogadores brasileiros, apenas um com o sobrenome alemão (Krauss), em 1916. 

Localizado na Rua da Escola (atual Alberto Ribeiro), no Jardim Botânico, começou a ser divulgado pela imprensa em 1910. Era um  clube que jogava no campo Público da Quinta da Boa Vista em São Cristovão, entre 1912 e 1913, pois não tinha campo próprio, e talvez utilizava a sede do Carioca FC  para reuniões de seus sócios, de 1910 até 1917. 

Entre 1912 e 1917, também atuou no Jardim Botânico, local onde foi fundado em 1910, no campo do Carioca Futebol Clube. Disputou o Campeonato Carioca da AFRJ, em 1912, consagrando-se campeão dos segundos quadros. O campeão dos primeiros quadros foi o Botafogo Football Club, atual Botafogo FR. O Germânia ficou na quarta colocação. Em 14 de junho de 1917 fez uma fusão com o Jardim Football Club, da Gávea, fundado em 8 de setembro de 1907. A união se deu a em 14 de junho de 1917. Na década de 40 o Jardim foi extinto, pois sua sede foi demolida junto com uma favela local. Suas cores eram azul-turquesa e branco. Foi vice-campeão da segunda divisão em 1933 e 1934.

O clube é erroneamente citado em várias fontes como Sport Club Germânia, nome este de uma agremiação paulista, o atual Esporte Clube Pinheiros.

Títulos 
 Campeão Carioca (segundos quadros) da AFRJ (1912);

Fonte 
 VIANA, Eduardo. Implantação do futebol Profissional no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Cátedra, s/d.

Clubes de futebol extintos da cidade do Rio de Janeiro
Clubes de futebol fundados em 1910